Ana Joković (1979-), joueuse serbe de basket-ball
 Maro Joković (1987-),  joueur croate de water-polo
 Mirjana Joković (1967-), actrice serbe